Fairhurst ist der Familienname folgender Personen: 

 Angus Fairhurst (1966–2008), britischer Künstler 
 Ed Fairhurst (* 1979), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Horace Fairhurst (1895–1921), englischer Fußballspieler
 Richard Fairhurst (* 1975), britischer Jazzpianist
 William Fairhurst (1903–1982), britisch-neuseeländischer Schachspieler und Brückenkonstrukteur